Си́ний треуго́льник может означать:
 Синий треугольник — вид пометки заключённых в концлагерях.
 Синий треугольник — повесть Владислава Крапивина.
 Синий треугольник (аниме)